Я́бука ( — яблоко) — топоним, распространённый в странах сербохорватского диалектного континуума.

Босния и Герцеговина 
 Ябука (Фоча-Устиколина)
 Ябука (Гацко)
 Ябука (Груде)
 Ябука (Ново-Горажде)
 Ябука (Соколац)

Сербия 
 Ябука (Приеполе)
 Ябука (Панчево)

Хорватия 
 Ябука (остров)
 Ябука (Триль)

Черногория 
 Ябука (Колашин)
 Ябука (Плевля)